El apellido Gollán puede referirse a:
 Josué Gollán, químico argentino.
 Agustín Zapata Gollán, arqueólogo argentino.
 Alberto Gollán, político y empresario de televisión argentino.
 Daniel Gollán, médico sanitarista y político argentino.